El término Real Sociedad puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades:

Entidades deportivas

España 
 Real Sociedad, es un club de fútbol español, de la ciudad de San Sebastián.
 Real Sociedad "B" , también conocida como Sanse, es un club de fútbol filial de la Real Sociedad.
 Real Sociedad "C" , es un club de fútbol y es el segundo filial de la Real Sociedad.
 Real Sociedad, equipo de fútbol femenino de la Real Sociedad.
 Real Sociedad, equipo de hockey sobre hierba femenino de la Real Sociedad.
 Real Sociedad Atlética Stadium fue un club de fútbol español de la ciudad de Zaragoza.
 Real Sociedad Gimnástica Española, conocida como Gimnástica de Madrid, fue una entidad polideportiva con sede en Madrid. 
 Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, comúnmente conocido como el Tenis de Santander, es un club deportivo y social de la ciudad de Santander

Honduras 
 Real Sociedad, es un club de fútbol de la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón, (Honduras).

México 
 Real Sociedad, fue un equipo de fútbol mexicano con sede la ciudad de Zacatecas.

Otras instituciones 
 Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, organismos españole surgido en la segunda mitad de  con el fin de promover el desarrollo, la ciencia y la cultura.
 Real Sociedad Geográfica es una asociación sin ánimo de lucro, creada con el nombre de Sociedad Geográfica de Madrid.
 Real Sociedad Matemática Española es una asociación cuyos fines, son la promoción y divulgación de la Ciencia Matemática.
 Real Sociedad Española de Historia Natural es una sociedad científica española, constituida en 1871.
 Real Sociedad de Horticultura es una institución británica fundada en 1804.
 Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País es una institución filantrópica de la Ilustración creada por el rey de España Carlos III en 1775.
 Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País es una institución aragonesa, que fue promovida por los ilustrados de Aragón.
 Real sociedad de grabadores,  es una institución de arte en Londres, Reino Unido.